MIP:

В биологии 
 Major intrinsic protein = Основной внутренний белок волокон хрусталика
 M9 region interaction protein = Транспортин-1

В компьютерной технике 
 Maximum intensity projection = Проекция максимальной интенсивности
 Multum in parvo = MIP-текстурирование

Другое 
 Multilateral Interoperability Programme = Многосторонняя программа интероперабельности